Herakleion – denominazione storica di Candia
 Herakleion (Pieria) – antica città della Macedonia
 Heracleion – città dell'antico Egitto

Pagina correlate 

Īrakleio